Куншалган (село)
 Куншалган (озеро)